Hardt névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Hardt (Rottweili járás), település Németországban, Baden-Württenbergben
Hardt (Westerwald), település Németországban, Rajna-vidék-Pfalzban
Személyek
Mickey Hardt (1969) svájci színész, modell és harcművész